Преперже може бити:

 Преперже (Млада Болеслав), насеље у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Преперже (Семили), насеље у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република